Cutting Edge – gruppo musicale norvegese
 Cutting Edge – etichetta discografica giapponese
 Cutting Edge – romanzo di Tom Clancy del 2002

Pagine correlate
The Cutting Edge